Лайтапродерсдорф (, ) — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. Коммуна находится у северной границы Бургенланда с Нижней Австрией, неподалёку от столицы земли - Айзенштадта.

Входит в состав округа Айзенштадт.  . Официальный код  —  10306.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маг. Мартин Радац (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания 

Общины Бургенланда